Илья́ Коробко́в:
 Коробков, Илья Алексеевич (1910—1970) — советский палеонтолог и стратиграфист.
 Коробков, Илья Витальевич (род. 1970) — российский видеохудожник, фотограф, продюсер.